World Cup i bandy 1997 spelades i Ljusdal 23-26 oktober 1997, och vanns av den svenska klubben Västerås SK, efter seger mot Ljusdals BK från Sverige med 4-1 i finalmatchen.

Turneringen lockade uppskattningsvis totalt 60 000 åskådare.

Gruppspel

Grupp A1

23 oktober 1997: Sandvikens AIK-Hammarby IF 5-3
24 oktober 1997: Stabæk IF-HK Jenisej Krasnojarsk 1-4
24 oktober 1997: HK Jenisej Krasnojarsk-Sandvikens AIK 2-2
25 oktober 1997: Hammarby IF-Stabæk IF 4-2
25 oktober 1997: Stabæk IF-Sandvikens AIK 1-7
25 oktober 1997: Hammarby IF-HK Jenisej Krasnojarsk 6-1

Grupp A2

24 oktober 1997: Falu BS-IF Boltic 1-1
24 oktober 1997: Västerås SK-Tornio PV 4-2
24 oktober 1997: Tornio PV-IF Boltic 1-5
24 oktober 1997: Falu BS-Västerås SK 3-3
25 oktober 1997: Tornio PV-Falu BS 1-4
25 oktober 1997: IF Boltic-Västerås SK 2-7

Grupp B1

24 oktober 1997: Edsbyns IF-IFK Motala 2-5
24 oktober 1997: HK Vodnik-Røa IL 1-3
24 oktober 1997: IFK Motala-HK Vodnik 3-2
24 oktober 1997: Røa IL-Edsbyns IF 0-9
25 oktober 1997: Røa IL-IFK Motala 1-4
25 oktober 1997: Edsbyns IF-HK Vodnik 8-4

Grupp B2

23 oktober 1997: Ljusdals BK-Kazakhgas 9-0
23 oktober 1997: Bollnäs GoIF-Botnia-69 8-0
24 oktober 1997: Kazakhgas-Botnia-69 0-9
25 oktober 1997: Ljusdals BK-Bollnäs GoIF 0-3
25 oktober 1997: Kazakhgas-Bollnäs GoIF 0-15
25 oktober 1997: Ljusdals BK-Botnia-69 10-0

Slutspel

Kvartsfinaler
25 oktober 1997: Sandvikens AIK-Falu BS 5-1
25 oktober 1997: Västerås SK-Hammarby IF 8-1
26 oktober 1997: Ljusdals BK-IFK Motala 6-5
26 oktober 1997: Bollnäs GoIF-Edsbyns IF 4-5

Semifinaler
26 oktober 1997: Ljusdals BK-Sandvikens AIK 3-2
26 oktober 1997: Edsbyns IF-Västerås SK 1-2

Final
26 oktober 1997: Västerås SK-Ljusdals BK 2-1

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Bandysidan - World Cup 1998
Bandytipset - World Cup 1997

Sport i Sverige 1997
Bandysäsongen 1997/1998
1997
Sport i Ljusdal
Bandy